FNAC peut faire référence à :

La Fnac, une chaîne de magasins, dont l'acronyme a d'abord signifié Fédération nationale d'achats puis Fédération nationale d'achats des cadres.

Fnac.net, fournisseur d'accès internet français

Le Fonds national d'art contemporain

La Fédération nationale d'action catholique, une organisation historique du catholicisme social en France, créée en 1944 à partir d'une ramification de l'Association catholique de la jeunesse française.

Homonymie d'acronyme